Mascott ist der Familienname folgender Personen:

 Laurence E. Mascott (1921–2000), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur

Siehe auch:
 Renault Mascott